Corsaro steht für:

 Corsaro: Irrfahrt im Piratenmeer, Kinderspiel von Wolfgang Kramer
 Il corsaro, Oper von Giuseppe Verdi

Personen:
 Frank Corsaro (1924–2017), US-amerikanischer Regisseur
 Gianni Corsaro (1925–2006), italienischer Geher